Dračí skála může znamenat:
místopisné označení (vrchol nebo skalní útvar)
 Dračí skála (Krušné hory): (953 m n. m.) je žulový vrchol ležící 3 km jihovýchodně od Perninského vrchu a 2 km jižně od obce Pernink v okrese Karlovy Vary, Karlovarský kraj ().
 Dračí skála (Široký vrch): je skalní útvar, který se nachází na svahu kopce Široký vrch (586 m n. m.) u města Krásná Lípa v Lužických horách. Asi 100 metrů od tohoto skalního útvaru se nachází vyhlídka Karlova výšina(). 
 Dračí skála (Uhlířské Janovice): (516 m n. m.) je vrchol asi 2 kilometry jihovýchodně od obce Uhlířské Janovice, okres Kutná Hora ().

Související články 
 Pod Dračí skálou: je přírodní památka v katastru obce Fojtka v okrese Liberec na severní stráni kopce Dračí vrch (676 metrů), v Jizerských horách.

Rozcestníky - místopisné jméno